Кова́льская — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Ковальская, Галина Яковлевна (1959—2003) — российская журналистка, публицист, политический обозреватель журналов «Еженедельный журнал», «Итоги», «The New Times».
 Ковальская, Елизавета Николаевна (урождённая Солнцева; 1849/1851—1943) — русская революционерка-народница.
 Ковальская, Мечислава (1902—1941) — блаженная Римско-Католической Церкви, монахиня из монашеского ордена клариссок-капуцинок, исповедница.
 Ковальская, Наталья (1918—?) — польская шахматистка.
 Ковальская, Светлана Владимировна (1938—1993) — директор завода железобетонных конструкций № 3 ДСК-1. Заслуженный работник промышленности Украины (1993).
 Ковальская, Татьяна Иосифовна — актриса Московского театра мимики и жеста, заслуженная артистка России (2007).
 Ковальская, Фаустина (1905—1938) — польская святая.
 Ковальская, Халина (род. 1941) — польская актриса театра, кино и телевидения.
 Ковальская, Эльжбета (род. 1944) — польская шахматистка.

Составные фамилии 
 Антонова-Ковальская, Людмила Константиновна (1874—1944) — российская и советская художница.  Другое 
 Ковальская — балка в черте города Кривой Рог.